Jeleni hora kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Jeleni hora (kulle i Tjeckien), Ústí nad Labem, 
 Jelení hora, kulle, Vysočina, 

Robotskapade Tjeckienförgreningar